El término Chest puede hacer referencia:

a Chest, una revista médica estadounidense;

Hidrografía y geografía (Pensilvania, Estados Unidos)
a Chest Creek, un río de Pensilvania;
a Chest Township, una localidad del condado de Cambria, Pensilvania;
a Chest Township, una localidad del condado de Clearfield, Pensilvania.